ATP-toernooi van Rome, een tennistoernooi voor mannen
WTA-toernooi van Rome, een tennistoernooi voor vrouwen
Italiaans Open, een golftoernooi